Braine (Frankrijk), gemeente in Frankrijk
John Braine, Brits schrijver
Pierre Braine, Belgisch voetballer
Raymond Braine, Belgisch voetballer

ook:
Braine-l'Alleud, Eigenbrakel, gemeente in Waals-Brabant (België)
Braine-le-Château, Kasteelbrakel, gemeente in Waals-Brabant (België)
Braine-le-Comte, 's-Gravenbrakel, gemeente in Henegouwen (België)
Wauthier-Braine, Woutersbrakel, plaats in de gemeente Kasteelbrakel
oude naam voor het riviertje de Hain, dat door deze vier plaatsen stroomt